Laurent Jaoui (1969-), journaliste de sport français
 Laurent Jaoui, auteur-réalisateur et frère d'Agnès Jaoui